Колбиха — топоним в России:

 Колбиха (приток Вола) — река в Нижегородской области.
 Колбиха (приток Гришиной) — река в Томской области.
 Колбиха (приток Чичкаюла) — река в Томской области.
 Колбиха — деревня Кемеровской области.